Alejandro de Schaumburg-Lippe  (n. 25 de diciembre de 1958) es el jefe de la Casa de Schaumburg-Lippe, que gobernó el principado soberano del mismo nombre dentro del Imperio alemán hasta 1918.

Biografía 
Fue el segundo hijo de Felipe Ernesto de Schaumburg-Lippe (1928-2003) y su esposa la baronesa Eva Benita von Tiele-Winckler (1927-2013). En el tiempo de la muerte de su abuelo, Wolrad en 1962, era poco probable que Alejandro sucediera en la jefatura de la casa principesca. Estudió ciencias políticas y musicología con una carrera en periodismo en la Universidad de Múnich. Tras la muerte de su hermano mayor, Jorge Guillermo, en un accidente de motocicleta el 31 de julio de 1983, Alejandro se convirtió en el nuevo príncipe heredero. Tras esto comenzó a estudiar derecho en la Universidad de Gotinga, que completó en 1989. Poco después de su primer matrimonio en 1993, se convirtió en gerente general de Fürstliche Hofkammer Bückeburg, el administrador de patrimonio privado de la familia. Sucedió como jefe de la casa principesca tras la muerte de su padre el 28 de agosto de 2003.

Alejandro es considerado un consumado pianista de jazz aficionado, que ocasionalmente actúa frente a audiencias numerosas. Es miembro de la Iglesia Evangélica Reformada en Bückeburg.

Matrimonio e hijos 
Alejandro contrajo matrimonio con la princesa María Luisa "Lilly" de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (n. 1972) en Bückeburg el 27 de agosto de 1993; tuvieron un hijo antes de divorciarse en 2002:
 Príncipe Ernesto Augusto Alejandro Guillermo Bernardo Crato Enrique Donato de Schaumburg-Lippe (n. 13 de mayo de 1994). Es el heredero de su padre como jefe de la casa principesca.

Alejandro volvió a contraer matrimonio con Nadja Ana Zsoeks (n. 20 de febrero de 1975) civilmente en Bückeburg el 28 de junio de 2007 y religiosamente dos días más tarde, el 30 de junio. Anunciaron oficialmente su separación el 27 de marzo de 2015. Nadja es abogada en Múnich. La pareja tuvo dos hijas:
 Princesa Federica María Cristina Isabel Tadea Benita Leonor Felipa de Schaumburg-Lippe (n. 1 de diciembre de 2008).
 Princesa Filomena Silvia Huberta Amelia Juliana Vera María Ana de Schaumburg-Lippe (n. 10 de julio de 2011).
La pareja se divorció en junio de 2018. 

El 12 de septiembre de 2020, Alejandro contrajo matrimonio por tercera vez, en este caso con la pianista persa Mahkameh Navabi.

Títulos y tratamientos 
 25 de diciembre de 1958 - 29 de julio de 1983: Su Alteza Serenísima  príncipe Alejandro de Schaumburg-Lippe.
 30 de julio de 1983 - 28 de agosto de 2003: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Schaumburg-Lippe.
 28 de agosto de 2003 - presente: Su Alteza Serenísima el príncipe de Schaumburg-Lippe.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Schloss Bückeburg 

Nacidos en Düsseldorf
Casa de Schaumburg-Lippe
Nobles de Alemania del siglo XX
Pretendientes al trono
Príncipes de Schaumburg-Lippe